Вильярреал:

 «Вильярреал» — испанский футбольный клуб из города Вильярреаль.
 «Вильярреал Б» — испанский футбольный клуб из одноимённого города, резервная команда клуба «Вильярреал».

См. также 
 Вильярреаль (значения)